Sainte-Rose steht für:
 Lucien Sainte-Rose (* 1953), französischer Sprinter

Geographische Objekte:
 Sainte-Rose (Betz), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Betz
 Sainte-Rose (Guadeloupe), Überseedépartement Guadeloupe
 Sainte-Rose (Réunion), Überseedépartement Réunion
 Sainte-Rose-de-Watford, Provinz Québec, Kanada
 Sainte-Rose-du-Nord, Provinz Québec, Kanada

Kantone:
 Kanton Sainte-Rose, Überseedépartement Réunion
 Kanton Sainte-Rose-1, Überseedépartement Guadeloupe
 Kanton Sainte-Rose-2, Überseedépartement Guadeloupe